Опово — топоним:

 Опово — город в Южно-Банатском округе Воеводины (Сербия).
 Опово — община в Южно-Банатском округе Воеводины (Сербия).
 Опово — деревня в Вытегорском районе Вологодской области (Россия).